Беспаев — фамилия; имеет женскую форму Беспаева.
 Беспаев, Захар Сулейманович (1924—2009) — водитель автоколонны № 2572 Алма-Атинского грузового производственного объединения, Герой Социалистического Труда.
 Беспаев, Искак (1900—1964) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1948).
 Беспаев, Кабен Садыкович (1925—1993) — казахстанский деятель силовых структур.
 Беспаев, Мейрамбек (род. 1976) — казахстанский вокалист и актер. 
 Беспаев, Халел Абдулхакович (род. 1933) — советский и казахский геолого-геохимик, доктор геолого-минеральных наук (1985), профессор (1994). Лауреат Государственной премии (1995).